Fridrich František Meklenbursko-Zvěřínský (Fridrich František Michal Vilém Mikuláš František Josef Arnošt August Hans; 22. dubna 1910, Schwerin – 31. července 2001, Hamburk) byl následník trůnu Meklenbursko-zvěřínského velkovévodství a člen Waffen-SS.

Mládí 
Narodil se ve Schwerinu jako syn vládnoucího meklenbursko-zvěřínského velkovévody Fridricha Františka IV. a jeho manželky Alexandry Hannoverské, dcery hannoverského korunního prince Ernesta Augusta a Thyry Dánské, nejmladší dcery dánského krále Kristiána IX. Po porážce Německého císařství v první světové válce jeho otec 14. listopadu 1918 abdikoval. Mladý Fridrich František nenastoupil na trůn a z velkovévodství se stal Svobodný stát Meklenbursko-Zvěřínsko.

Po vyhlášení Výmarské ústavy dne 11. srpna 1919 byly zcela zrušeny tituly panovníků, jako císař / císařovna, král / královna, velkovévoda / velkovévodkyně atd. Původní tituly sdílené a zděděné všemi členy rodiny však byly zachovány, ale začleněny do příjmení. Proto se stal de facto od založení Svobodného státu Mecklenburg-Schwerin známým jako Fridrich František Herzog von Mecklenburg-Schwerin (nebo Fridrich František, vévoda Mecklenburg-Schwerin).

Po monarchii 
V květnu 1931 vstoupil proti vůli svého otce do jednotek SS a v roce 1936 byl povýšen na Hauptsturmführera.

Během druhé světové války byl poslán do Dánska, kde pracoval na německé ambasádě jako osobní asistent Wernera Besta. V letních měsících roku 1944 sloužil u tankových sborů Waffen-SS.

V květnu 1943 velkovévodská rodina svolala rodinnou radu, na níž byl Fridrich František zbaven následnictví a nahrazen mladším bratrem Kristiánem Ludvíkem, který místo něj zdědil rodinný majetek.

11. června 1941 se jako jednatřicetiletý na Schloß Wiligrad u Zvěřínského jezera oženil s o deset let mladší Karin Elisabeth von Schaper (1920–2012), dcerou Waltera von Schaper a baronky Luisy von Münchhausen. 22. září 1967 se rozvedli, ale 27. dubna 1977 se v Glücksburgu znovu vzali.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Meklenburských
Němečtí šlechtici
Příslušníci SS
Příslušníci Waffen-SS
Diplomaté Německa
Narození v roce 1910
Narození 22. dubna
Narození ve Schwerinu
Úmrtí v roce 2001
Úmrtí 31. července
Úmrtí v Hamburku
Muži